Ludvig X, Ludvig den trätgirige (fr. Louis X, Louis le Hutin), född 4 oktober 1289 i Paris, död 5 juni 1316 i Vincennes, var kung av Frankrike 1314-1316 och kung av Navarra 1305-1314.

Biografi

Han var den äldste sonen till Filip IV av Frankrike och Johanna I av Navarra, far till Johan I av Frankrike, bror till Filip V av Frankrike och Karl IV av Frankrike, samt av Isabella av Frankrike, drottning av England.

Under början av sin regering måste Ludvig böja sig för en kraftig reaktion mot Filip den skönes regeringssystem, ledd av de stora länsfurstarna. Han arbetade dock för faderns principer, motverkade de feodala ligorna genom dekret om slavarnas frigivande 1314 och lyckades söndra oppositionens ledare kort före sin död.

Familj
Gift
 1305 med Marguerite av Burgund, (1290-1315).
 1315 med Clemence d'Anjou, (1293-1328).

Barn i första äktenskapet
 Johanna II av Navarra (1312-1349), regerande drottning (1328-1349), gift med Filip av Evreux.

Barn i andra äktenskapet
 Johan I av Frankrike (1316)

Anfäder

Noter

Externa länkar

Fransk historisk tidslinje
Biografi
Medieval Navarras historik

Personer i Frankrike under 1200-talet
Personer i Frankrike under 1300-talet
Födda 1289
Avlidna 1316
Frankrikes regenter
Ludvig 01
Huset Capet
Män
Personer från Paris